Анрі Жолі (1839—1925) — французький філософ.
 Антуан Жолі (1662—1753) — французький поет, драматург і видавець.
 Гійом Жолі (* 1985) — французький гандболіст, олімпійський чемпіон.
 Дам'єн Жолі (* 1992) — французький плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Єва Жолі (* 1943) — французька політична діячка.
 Мелані Жолі (* 1979) — канадська юристка, політик і державна діячка.
 Моріс Жолі (1829—1878) — французький адвокат і публіцист.
 Сільві Жолі (1934—2015) — французька актриса і комік.

 Сен-Жан-Порт-Жолі — муніципалітет Квебеку; регіон Шодьєр-Аппалаш.

 Ві-ді-Жолі-Віллаж — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.
 Мант-ла-Жолі — місто та муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін.